Представен е списък на страните по брутен външен дълг.

Външен дълг – определя се като сума на държавния и частния дълг спрямо нерезиденти в чуждестранна валута, стоки и услуги (Справочника на ЦРУ).

Задълженията на нерезидентите към резидентите от дадена страна от представените в таблицата суми на външния дълг не са отчетени.

Бележки

Външни препратки 
 Външен дълг по страни – Справочник на ЦРУ
 BBC NEWS and „Greece debt crisis“ – Дългова криза в Гърция
 Месечен бюлетин „Държавен дълг“ – Министерство на финансите на Република България

Външен дълг
Дълг
Международни финанси